Friedrich Kohlrausch (pédagogue) (1780–1867), pédagogue allemand
 Friedrich Kohlrausch (physicien) (1840–1910), physicien allemand

Voir aussi 

 Wilhelm Friedrich Kohlrausch
 Karl Wilhelm Friedrich Kohlrausch